Noyers ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Noyers (Eure) im Département Eure
 Noyers (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Noyers (Loiret) im Département Loiret
 Noyers (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
 Noyers-Auzécourt im Département Meuse
 Noyers-Bocage im Département Calvados
 Noyers-Pont-Maugis im Département Ardennes
 Noyers-Saint-Martin im Département Oise
 Noyers-sur-Cher im Département Loir-et-Cher
 Noyers-sur-Jabron im Département Alpes-de-Haute-Provence

Noyers ist der Familienname folgender Personen:
 Miles de Noyers (1271–1350), französischer Adliger, Marschall von Frankreich

Siehe auch:
 Noyer
 Les Noyers
 Desnoyers